Isenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Isenstein (1897–1960), deutsche Malerin
 Julius L. Isenstein (1856–1929), Bankdirektor, Gründungsmitglied der Kestnergesellschaft
 Kurt Harald Isenstein (1898–1980), deutscher Bildhauer, Maler, Grafiker, Pressezeichner, Kunstpädagoge und Schriftsteller